CDD ist:

 CD-ROM-Laufwerk
 Congregatio Discipulorum Domini

CDD